Název Hrachov má více sídel:
 Hrachov (Svatý Jan), část obce Svatý Jan v okrese Příbram
 Hrachov (Chyšky), část obce Chyšky v okrese Písek